Полта́вское — село в Курском районе (муниципальном округе) Ставропольского края России.

География 
Расстояние до краевого центра: 349 км.

Расстояние до районного центра: 27 км.

История 
Населённый пункт основан в 1909 году выходцами из Полтавской губернии (отсюда и название — хутор Полтавский), поселившимися на бывших землях помещика Бабанина.

20 августа 1942 года село оккупировано немецкими войсками.

В 1964 году Указом Президиума ВС РСФСР хутора Бессарабский, Троицкий и Полтавский, фактически слившиеся в один населённый пункт, объединены в село Полтавское.

До 16 марта 2020 года село было административным центром упразднённого Полтавского сельсовета.

Население 

По данным переписи 2002 года в национальной структуре населения преобладают русские (73 %).

Инфраструктура 
 Культурно-досуговый центр. Открыт 21 октября 1972 года как сельский Дом культуры

Образование 
 Детский сад № 20 «Колокольчик»
 Средняя общеобразовательная школа № 6

Памятники 
 Братская могила офицерам и солдатам советской армии, погибших в Отечественную войну, 837 человек. В упразднённом хуторе Бессарабском
 Братская могила 2500 советских воинов, погибших в боях с фашистскими захватчиками. 1942—1943, 1968 года
 Братская могила 5500 советских воинов, погибших в боях с фашистскими захватчиками при обороне Северного Кавказа. 1942—1943, 1968 года. В упразднённом хуторе Кизилове
 Памятник В. И. Ленину

Кладбище 
На юго-западной окраине села расположено общественное открытое кладбище площадью 14 тыс. м².

Примечания

Ссылки 
 

Населённые пункты Курского района (Ставропольский край)